Ричард Маккалок () (род. в 1949 году) — американский публицист, белый супремасист и расовый теоретик.

Биография 

Р. Маккалок родился в 1949 году в США. В колледже и университете изучал историю и антропологию. Расовыми вопросами интересовался с подросткового возраста. Писать на расовую тему его вдохновил пример Уилмота Робертсона, с книгой которого Маккалок познакомился в 1973 году.

Идеи 
Р. Маккалок создал свою расовую классификацию, во многом опирающуюся на классификации американского антрополога К. Куна и английского биолога Дж. Бейкера.
Говоря о нордической расе, он различает чистые нордические типы (трёндеры, борребю, нордиды, брюнны, фальцы) и периферийные (атлантиды, субнордиды, неодунайцы, восточнобалтийцы), обозначая их совокупность термином североевропейская раса (Northern European race), или Nordish race.

Р. Маккалок считает, что североевропейская раса переживает кризис и призывает к мерам по её сохранению, в частности, к расовому сепаратизму.
Он осуждает расовый нигилизм (отрицание существования рас), но дистанцируется от «безнравственного» расизма.

Все работы Р. Маккалока выпускает издательство Towncourt Enterprises (США).

Работы 
 The Ideal and Destiny (1982)
 Destiny of Angels () (1986)
 The Nordish Quest (1989)
 The Racial Compact (1994)

Примечания

Ссылки 
 The Racial Compact. Сайт с работами Р. Маккалока 

Антропологи США
Родившиеся в 1949 году